Это статья о музыкальном альбоме. См. также статью Права животных

Animal Rights () — четвёртый студийный альбом Моби, выпущенный 23 сентября 1996 года на лейбле Mute Records.

Об альбоме 
Animal Rights содержит 12 треков, включая синглы «That’s When I Reach For My Revolver» и «Come On Baby». Выбор Моби относительно названия альбома («Права животных») отражён во вложенных в альбом заметках, которые касаются предоставления прав всем живым существам — будь то человек или животное.

Лимитированное издание содержало бонус-диск «Little Idiot», содержащий 9 эмбиент-треков.

Альбом вышел в формате CD, кассеты и LP.

Критика 
Когда альбом вышел, то он был встречен критиками и слушателями очень холодно. Альбом считается критическим и коммерческим провалом. Его продажи по всему миру сравнимы с продажами его следующего альбома Play в Португалии, о чём указывал сам Моби в своей автобиографии.

По прошествии нескольких лет, альбом получил в целом положительные отзывы, как со стороны критиков, так и со стороны слушателей и фанатов Moby. Один из критиков указал, что этот альбом относится к числу классических провалившихся альбомов, сравнив его с Am I Not Your Girl? (1992) Шинейд О’Коннор.

Список композиций

UK: Mute

US: Elektra

Лимитированное издание 
Лимитированное 2-х дисковое издание «Animal Rights», содержащее бонус-диск «Little Idiot»

Участники записи 
 C. Conley (песня «That's When I Reach For My Revolver» — текст)
 Hahn Rowe (песни «Now I Let It Go», «Love Song For My Mom» — скрипка)

Синглы 
 «That’s When I Reach For My Revolver»  Выпущен: 26 августа 1996
 Come On Baby  Выпущен: 4 ноября 1996

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20081119034834/http://www.moby.com/discography/animal_rights.html  информация об альбоме на официальном сайте музыканта
 
 
 

Альбомы Моби
Альбомы Mute Records
Альбомы Elektra Records
Альбомы, спродюсированные Аланом Молдером